Casino (italienisch für „kleines Haus, Landhaus“) oder eingedeutscht Kasino steht für:
 Spielbank, öffentlich zugängliche Einrichtung für Glücksspiel
 Kantine, seltener gebrauchtes Wort für den Speisesaal einer Behörde
 Casino (Kartenspiel), gespielt mit einem traditionellen Blatt
 Casino, Variante des Kartenspiels Écarté 
 Casino (Film), amerikanisches Kriminalfilm-Drama von Martin Scorsese (1995)
 Casino (Geschichte made in Hollywood), Episode der britischen Dokumentarserie Geschichte made in Hollywood
 Casino (Fraktion), Gruppierung der Frankfurter Nationalversammlung (ab 1848)
 Casino (Cocktail), offizieller Cocktail der International Bartenders Association
 Casino (Zigarettenmarke), ehemalige Zigarettenmarke in der DDR
 Casino, kubanischer Salsa-Tanzstil, siehe Klassisch-kubanischer Stil
 Casino, Gesellschaftshaus einer Casinogesellschaft
 Filmkunsttheater Casino, Programmkino in Leipzig
 Epiphone Casino, Halbresonanzgitarre des Herstellers Epiphone

Orte:
 Casino (New South Wales), Stadt in Australien

Personen:
 Buddy Casino, eigentlich Hartmut Grabe (* 1955), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Kasino (Band), brasilianische Eurodanceband
 Kasino-Kapitalismus (durch Finanzmärkte geprägt)
 Offizierskasino (Speise- und Aufenthaltsraum beim Militär)
 Groupe Casino (französische Supermarktkette)

 Kasinostraße (Begriffsklärung)
 Cassino (Begriffsklärung)